Широла () — хорватская фамилия. Известные носители:
 Широла, Божидар (1889—1956) — хорватский композитор, органист, музыковед и педагог.
  (1916—1957) — хорватский антифашист, Народный герой Югославии (1951).
  (1900—1926) — хорватский педагог.
  (род. 1972) — хорватская лингвистка.
 Широла, Звездана — хорватская волейболистка.
  (1951—2019) — хорватский композитор и музыкант.
  (1867—1926) — хорватский педагог, переводчик, журналист и литератор.